Хоха — многозначный термин:

Персоналии 
 Хоха, Болеслав (1923—1987) — польский генерал, начальник Генерального штаба вооружённых сил ПНР в 1968—1973 гг.

Вымышленные герои 
 Хоха — героиня телепередачи «Улица Сезам»
 Хоха — герой телепередачи «Большой фестиваль»

См. также 
 Эль-Хоха